Vicente Sartorius y Cabeza de Vaca, IV marqués de Mariño (Madrid, 20 de noviembre de 1931-Ibiza, 22 de julio de 2002) fue un noble español y deportista olímpico que compitió en bobsleigh.

Carrera deportiva
En los años 50 Sartorius participó en competiciones de bobsleigh, llegando a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956 en Cortina d'Ampezzo, Italia, finalizando en la cuarta posición en la categoría «trineo de dos» y en la novena posición en la categoría «trineo de cuatro».

Vida personal
Fue el segundo hijo de Carlos Sartorius y Díaz de Mendoza (1898-1966) y de su primera esposa, María de Lourdes Cabeza de Vaca y Carvajal (1903-1940), II marquesa de Mariño. A través de su padre, era bisnieto de Luis José Sartorius y Tapia, I conde de san Luis, quién fuera presidente del Consejo de Ministros de España entre 1853 y 1854, durante el reinado de Isabel II. Por el lado de su familia materna, era primo hermano de Alfonso de Portago y de José Luis de Vilallonga.

Después del fallecimiento de su hermano mayor, Antonio, el 24 de diciembre de 1976, lo sucedió como IV marqués de Mariño.

Sartorius contrajó primeras nupcias con la argentina Isabel Zorraquín y de Corral (1940-2009) el 24 de abril de 1964 en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, en Buenos Aires, Argentina. Sartorius y Zorraquín se divorciaron en 1974. Juntos fueron padres de tres hijos: 
 Isabel Sartorius y Zorraquín  (Madrid, 20 de enero de 1965). Entre 1989 y 1991 Isabel mantuvo una relación sentimental con el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia. Luego manifestó que la relación finalizó debido a la juventud de ambos y que la reina Sofía siempre los apoyó. El 12 de febrero de 1997 contrajo matrimonio con Javier Fitz-James Stuart y Soto, conde de Montalvo, descendiente del rey Jacobo II de Inglaterra y sobrino del XVI duque de Peñaranda de Duero, con quien tuvo una hija:
 Mencía Fitz-James Stuart y Sartorius (Madrid, 25 de julio de 1997)
 Cecilia Sartorius y Zorraquín (1967). Contrajo matrimonio el 30 de junio de 1990 con el argentino Federico Green, con quien tuvo tres hijos:
 Marcos Bartolomé Green
 Pablo Federico Green
 Antonia Green
 Luis José Sartorius y Zorraquín (1970), V marqués de Mariño. Contrajo matrimonio el 22 de junio de 2013 con Bárbara Pérez Manzarbeitia, con quien tuvo dos hijos:
 Vicente Sartorius y Pérez (2011)
 Isabel Sartorius y Pérez (2012)

En 1988 contrajo segundas nupcias con la princesa Norberta de Liechtenstein  en la Catedral de San Florián, en Vaduz, Liechtenstein. De este segundo matrimonio nació una hija:
 María Teresa Sartorius de Liechtenstein (Madrid, 21 de noviembre de 1992)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 1952 bobsleigh four-man results
 1956 bobsleigh two-man results
 1956 bobsleigh four-man results
 Bobsleigh four-man results: 1948-64.

Pilotos de bobsleigh de España
Pilotos de bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo 1956
Deportistas de España en los Juegos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo 1956
Marqueses de España
Nacidos en Madrid